Comtat de Montfort-l'Amaury, senyoria i després comtat a França; foren ducs de Bretanya.
 Baronia de Montfort (Gaël-Montfort-Brécilien) formada per unes 40 parròquies però reduïda a 12. El senyor Joan de Montfort (+1415) fou senyor de Laval per matrimoni i va agafar aquest cognom per complir l'acord matrimonial; el seu fill Guiu XIV de Laval o de Laval-Montfort fou elevat a comte de Laval el 1429.
 Senyoria de Montfort, a Normandia centrada a Montfort-sur-Risle
 Comtat de Montfort a Suàbia.